marfă (< ):
 Marfă
 CFR Marfă
 Transport rutier de marfă
 Transport rutier internațional de marfă